Хамра́ев — фамилия. Известные носители:

 Хамраев, Али Иргашалиевич (род. 1937) — советский режиссёр и сценарист.
 Хамраев, Джавлон Раззакович (1934—1997) — советский актёр, сын Раззака Хамраева.
 Хамраев, Маратбек Каримович (1936—1983) — уйгурский литературовед и литератор.
 Хамраев, Мумин — уйгурский писатель.
 Хамраев, Мурат Эдуардович (род. 1983) — туркменский футболист, защитник.
 Хамраев, Раззак Хамробоевич (1910—1981) — советский актёр и режиссёр.
 Хамраев, Искандер Абдурахманович (1934—2009) — советский и российский режиссёр и сценарист.
 Хамраев, Наджим Рахимович (1933—2016) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Хамраев, Улугбек Нариманович (род. 1970) — российский и узбекский кинооператор, внук Раззака Хамраева.
 Хамраев, Эргаш (1909—1942) — советский, таджикский и узбекский актёр, сценарист, кинодраматург.
 Хамраев, Эсет (род. 1935) — советский и туркменский пекарь, Герой Социалистического Труда (1981).

См. также 
 Хамраева